Ютта Мекленбург-Стреліцька, Ютта Мекленбург-Стреліцька (Auguste Charlotte Jutta Alexandra Georgina Adophine; 24 січня 1880 — 17 лютого 1946) — герцогиня Мекленбург-Стреліцька.
 Кароліна Маріанна Мекленбург-Стреліцька, Маріанна Мекленбург-Стреліцька (; 10 січня 1821 — 1 червня 1876) — принцеса Мекленбург-Стреліцька.
 Тереза Мекленбург-Стреліцька, Тереза Матильда Амалія Мекленбург-Стреліцька також Тереза Матильда Амалія Мекленбург-Штреліцька (; 5 квітня 1773 — 12 лютого 1839) — принцеса Мекленбург-Стреліцька, донька великого герцога Мекленбург-Стреліцького Карла II та принцеси Фредеріки Гессен-Дармштадтської, дружина князя Карла Александра Турн-унд-Таксіса.
 Шарлотта Георгіна Мекленбург-Стреліцька, Шарлотта Георгіна Луїза Фредеріка Мекленбург-Стреліцька (; 17 листопада 1769 — 14 травня 1818) — принцеса Мекленбург-Стреліцька, донька великого герцога Мекленбург-Стреліцького Карла II та принцеси Фредеріки Гессен-Дармштадтської, дружина герцога Саксен-Хільдбурґхаузену.

Див. також 
 Мекленбург-Стрелицькі